Spirographis är ett släkte av ringmaskar. Spirographis ingår i familjen Sabellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Spirographis